Tramlijn 59 (Haaglanden)
Tramlijn 59 (Boedapest)
Tramlijn 59 (Praag)
Tramlijn 59 (Melbourne)
Tramlijn 59 (Marseille)